Helge Løvland – multiplista norvegese
 Jørgen Løvland – politico norvegese
 Rolf Løvland – compositore, direttore d'orchestra e musicista norvegese
 Tore Løvland – ex calciatore norvegese